Комитат (от латински Comitatus) може да се отнася за:

 Комитат е германски консултативен военен орган (съвет) описан от Тацит в трактата Germania (98);
 Комитат, административна единица в Първата българска държава начело с комит;
 Комитат, административна единица в Кралство Унгария от 10 век до 1918 година;